Под тохарской одеждой имеется в виду одежда, которую носили тохары. Серия фресок из пещер Кизил, Кизилгаха и Кумтура, изображающая кучинских царей, рыцарей, мечников и доноров, послужила лучшим источником информации о тохарском костюме. Их одежда была сделана из цветной ткани с богатым рисунком; кафтан с одним или двумя лацканами и поясом был очень популярен. Этот тип одежды относился к восточно-сасанидскому костюму () по мнению Альберта фон Лекока. Однако Мариачиара Гаспарини утверждал, что стиль находился под различными влияниями, которые нельзя легко отнести к категории строго «сасанидских».

По словам Мариачиары Гаспарини:

В отношении тканей в клетку, найденных в пустыне Такла-Макан, Эндрю Вигман заявил, что они «обеспечивают прочную связь с протоиндоевропейцами».

Галерея

См. также 

 Армянская одежда
 Азербайджанская одежда
 Византийская одежда
 Среднеазиатская одежда
 Парфянская одежда
 Сакская одежда
 Скифская одежда
 Согдийская одежда
 Уйгурская одежда
 Гобелен Сампула
 Тохарские мумии
 Эфталиты

Примечания 

История Китая
История одежды
Тохары